Jaroslav Soukup může být:
 Jaroslav Soukup (biatlonista) (* 1982), český biatlonista
 Jaroslav Soukup (fotbalista), československý fotbalista
 Jaroslav Soukup (kněz) (1902–1989), salesiánský misionář v Peru, botanik
 Jaroslav Soukup (režisér) (* 1946), český režisér, scenárista a producent